Nancye Bolton e Colin Long hanno battuto in finale Joyce Fitch e John Bromwich 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Joyce Fitch /  John Bromwich (finale)
 Nancye Bolton /  Colin Long (Campioni)

 Nell Hopman /  Bill Talbert (secondo turno)
 Clare Proctor /  Frank Sedgman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1947